Финалът за Суперкупата на България през 2011 г. е деветият мач от такъв тип. Срещата се играе между шампиона и носителя на купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 2011 противопоставя Литекс като шампион и ЦСКА като носител на купата на България.

Двата отбора излизат един срещу друг за втори път в историята в спор за суперкупата. Предишният случай е през 2008, когато ЦСКА побеждава с 1:0.

Символичните гости от София побеждават с 3:1 след попадения на Спас Делев и Янис Зику. Това е четвърта суперкупа за армейците, с което те изпреварват вечния си съперник Левски. За ловчанлии това е пети изгубен финал от шест опита – те печелят отличието през изминалата 2010 след победа над Берое.

{| width=100% style="font-size: 90%"
| width=50% valign=top|

Бележки 

Суперкупа на България по сезони
Футболни срещи на ПФК ЦСКА (София)
Турнири по футбол в Бургас
ПФК Литекс (Ловеч)
2011 година в България